Давид-Самуэль фон Мадай (, ,  — , ) — немецкий медик и нумизмат.

Биография 
Родился в Шелмецбанья, в Верхней Венгрии (ныне — город Банска-Штьявница в Словакии). Изучал медицину в Галле, в 1732 году получил степень доктора медицины. Был председателем «Collegium clinicum» в Галле, занимал должность лейб-врача князя Ангальт-Кётена.

Владел значительной коллекцией монет (более 14 000 экземпляров), в том числе около 7300 талеров почти всех немецких государств, а также талеров, чеканившихся в Австрии, Чехии и Швейцарии. В 1765—1774 годах издал в Кёнигсберге трёхтомный труд «Vollständiges Thaler-Cabinet», содержащий описание более 7000 монет в полталера, 1 и 2 талера.

В 1788 году коллекция Мадая была продана с аукциона в Гамбурге и затем несколько раз перепродана.

Примечания

Литература 
 
 Madai, David Samuel von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Wien: Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1867, s. 233—235
 Madai, David Samuel von, Allgemeine Deutsche Biographie, т. 20, Leipzig: Duncker & Humblot, 1884, s. 28

Ссылки 
 Коллекция монет Давида-Самуэля Мадая, Серебряные монеты мира
 Madai, David Samuel von, Deutsche Biographie 
 Vollständigen Thaler-Cabinets:
 Том 1, 1768
 Том 2, 1769
  Том 3, 1774